

Concept 
 Devenir, concept philosophique.

Revues politiques 
 Devenir, sous-titré Revue nationaliste européenne, revue apparentée au mouvement Nation.
 Le Devenir européen, sous-titré Europe unie, revue de tendance néonazie.

Ouvrages littéraires 
 Devenir, mémoires de Michelle Obama publiées en 2018.